

Persone 
 Hans Ernst Krøyer (1798-1879) – compositore danese
 Henrik Nikolai Krøyer (1799-1870) – zoologo, ittiologo e carcinologo danese
 Marie Krøyer (1867-1940) – pittrice danese
 Peder Severin Krøyer (1851-1909) – pittore danese

Pagine correlate 
 Kroyer